Rheingau – regione vinicola della Germania situata sulla sponda destra del Reno
 Rheingau Musik Festival – festival musicale tenuto a Rheingau, in Germania